Het Wereldkampioenschap rally in 2002 was de dertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship) dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Nieuwe reglementen 
 Niet meer dan 90 teams werden toegestaan op de deelnemerslijst van elk evenement. Die werd onderverdeeld in maximaal 30 kampioenschapsteams met World Rally Cars, 5 rijders op uitnodiging, 30 deelnemers aan het JWRC of PWRC en het resterend aantal werd gekozen door de organisatie van de rally.

 De startvolgorde op de eerste etappe hield in dat de eerste 15 teams de rally aanvangen volgens de stand in het kampioenschap. In de daaropvolgende etappes zullen deze 15 teams in omgekeerde volgorde van start gaan.

 De shakedown (een speciale proef buitenom het klassement) werd verzet van woensdag naar donderdag ochtend.

 De FIA Cup for Production Cars werd omgedoopt tot het Production World Rally Championship (PWRC) en het FIA Super 1600 Drivers Championship tot Junior World Rally Championship (JWRC). Beide kampioenschappen bestonden nu uit een geselecteerd aantal evenementen.

Kalender

Teams en rijders 

 Noot: Citroën reed een geselecteerd programma en waren daarom niet gerechtigd punten te scoren voor het constructeurskampioenschap.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 
Punten worden uitgereikt aan de top 6 geklasseerden.

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

JWRC

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

2002
Rally in 2002